Out of the Cellar — дебютный альбом глэм-метал группы Ratt, изданный в 1984 году.

Out of the Cellar включает самый известный хит Ratt «Round and Round». Он также содержит другие синглы, которые показали хорошие результаты в чартах, такие как «Wanted Man», «Lack of Communication» и перезаписанную версию «Back for More». Последняя песня первоначально появились на Ratt ЕР. На обложке изображена модель Тони Китэйн, более известна своими появлениями в клипах Whitesnake. Альбом достиг 7 строчки в Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Стивен Пирси — вокал
 Уоррен Демартини — соло и ритм-гитара
 Роббин Кросби — соло и ритм-гитара (соло в «She Wants Money», «Scene of the Crime», «Lack of Communication», и второе соло в «Wanted Man»)
 Хуан Круасье — бас-гитара
 Бобби Блотцер — ударные

Сертификации

Примечания

Литература 
 

Альбомы Ratt
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы США
Альбомы глэм-метала
Альбомы на английском языке